Deurne kan syfta på följande:

 Deurne, kommun i Noord-Brabant i Nederländerna
 Deurne, Belgien, ort i Flandern i Belgien